La Armada Japonesa puede referirse a:
 La Armada Imperial Japonesa, 1869-1947.
 La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, 1947 – actualidad.